Hugo Alejandro Pineda Constantino – ex calciatore messicano
Hugo Alejandro Pineda Vargas – ex calciatore messicano